Rondeau bzw. Rondeaux steht für:
 Rondeau (Verslehre), Gedichtform
 Rondeau (Lied), französische Liedform und Instrumentalform der Renaissance
 Rondeau Production, deutsches Musiklabel
 Automobiles Jean Rondeau, französischer Rennwagenhersteller
 Rondeau M382, Sportwagen-Prototyp
 Rondeau M482, Sportwagen-Prototyp

Personen:
 Benjamin Rondeau (* 1983), französischer Ruderer
 Charles R. Rondeau (1917–1996), US-amerikanischer TV-Regisseur
 Daniel Rondeau (* 1948), französischer Schriftsteller, Journalist, Essayist, Verleger, Diplomat
 Gaëtan Rondeau (1873–1971), französischer Politiker
 Gilbert Rondeau (1928–1994), kanadischer Industrieller und Politiker
 Jean Rondeau (1946–1985), französischer Automobilrennfahrer und Konstrukteur von Sportwagen
 Jean Rondeau (Musiker) (* 1991), französischer Cembalist und Jazzmusiker 
 Jim Rondeau (* 1959), kanadischer Politiker 
 José Rondeau (1773–1844), argentinischer General und Politiker
 Léon-Frédéric Rondeau (1793–1857), französischer Politiker
 Pierre Rondeau, Pseudonym des Lexografen Johann Theodor Jablonski (1654–1731)
 Roger Rondeaux (1920–1999),  französischer Radsportler
 Romain Rondeau, französischer Schauspieler

Siehe auch:
 Rondo